Szatmári ist der Familienname folgender Personen:

 Ágnes Szatmári (* 1987), rumänische Tennisspielerin
 Alexander Szatmári, auch Alexandru Sătmăreanu (* 1952), rumänisch-deutscher Fußballspieler, -trainer und -funktionär
 András Szatmári (* 1993), ungarischer Fechter
 Csaba Szatmári (* 1973), ungarischer Fußballspieler
 Eugen Szatmari (Geburtsname: Szatmári, Jenő; 1892–1953), aus Ungarn stammender Journalist und Schriftsteller
 Lajos Sătmăreanu, eigentlich Lajos Szatmári (* 1944), rumänischer Fußballspieler und -trainer
 Lóránd Szatmári (* 1988), ungarischer Fußballspieler
 Sarolta B. Szatmári, ungarische Archäologin und von 1984 bis 1989 Direktorin des Komitatsmuseums Kuny Domokos in Tata
 Zoltán Szatmári (* 1979), ungarischer Fußballspieler

Siehe auch
 Szathmári